Termin -{NAD(P)H-FMN reduktaza (nespecifična)}- ima više značenja

 FMN reduktaza, enzim
 Riboflavin reduktaza (NAD(P)H), enzim